Hess kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans E. Hess
 Johann Jakob Hess

Robotskapade auktorsförkortningar